The End of the Affair – episodio della terza stagione di The Vampire Diaries
 The End of the Affair – opera da camera con musiche di Jake Heggie su libretto di Leonard Foglia, Heather McDonald e Jake Heggie
 Fine di una storia (The End of the Affair) – romanzo di Graham Greene del 1951
 Fine di una storia (The End of the Affair) – film del 1999 diretto da Neil Jordan
 La fine dell'avventura (The End of the Affair) – film del 1955 diretto da Edward Dmytryk